

Прізвище

 Роан Денніс — австралійський велогонщик
 Саймон Денніс — британський веслувальник
 Сенді Денніс (, 27 квітня 1937 — 2 березня 1992) — американська актриса, лауреат премії «Оскар» в 1967 році.

Топонім

Денніс — місто, штат Массачусетс
 Денніс Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Денніс — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Денніс — переписна місцевість, штат Оклахома

Див. також 
 Деніс